

Зволя — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Зволя — село в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Зволя — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зволя — село в гміні Занемишль Сьредського повіту Великопольського воєводства